Driever steht für
 Driever (Westoverledingen), Ort in Ostfriesland

Driever ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Driever (1919–1994), deutscher Bildhauer und Maler
 Martin Driever (* 1969), deutscher American-Football-Spieler
 Wolfgang Driever (* 1960), deutscher Entwicklungsbiologe

Siehe auch:
 Driver